Fábio Rochemback, né le  à Soledade (Brésil), est un footballeur international brésilien qui a évolué au poste de milieu défensif de la fin des années 1990 jusqu'au début des années 2010.

Biographie 

En août 2009, il est prêté pour deux saisons au Gremio Porto Alegre.

Fábio Rochemback a été sélectionné à sept reprises en équipe du Brésil. Sa première sélection a eu lieu le 31 mai 2001 lors d'un match face à l'équipe du Cameroun. Sa dernière sélection a eu lieu le 23 janvier 2004 lors d'un match face au Chili.

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques de Fábio Rochemback.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du Sport Club Internacional
Joueur du FC Barcelone
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Joueur du Dalian Professional FC
Naissance au Rio Grande do Sul
Naissance en décembre 1981